Ayvaz est un nom commun et un propre turc qui peut faire référence à :

Nom commun 
Ayvaz est un nom de métier turc qui signifie « serviteur de cuisine d'une grande demeure ».

Prénom 
Ayvaz est un prénom masculin turc notamment porté par :
  (1942-2008), homme politique turc ;

Patronyme 

  (1911-2006), acteur de théâtre, écrivain et éditeur arménien de Turquie ;
  (1983-), footballeur turc né en France ;
 Kâzım Ayvaz (1938-2020), lutteur turc ;
  (1974), acteur, directeur de thâtrevet écrivain turc ;
  (1956-), écrivain et sociologue turc ;
  (1960-), haut fonctionnaire turc ;
  (1955-2016), écrivain turc ;
  (1989-), footballeur turc.

Toponyme 

 , village du district Çardak dans la province de Denizli en Turquie.

Références

Voir aussi 
 , patronyme turc formé de ayvaz et du suffixe à valeur patronymique -oğlu qui signifie « fils de », accusatif du mot turc oğul, « fils ». Ayvazoğlu signifie donc « fils d'Ayvaz », et étymologiquement « fils du serviteur de maison ».
  (« serviteurs de maison », lar étant le suffixe du pluriel), nom donné à l’époque ottomane à de jeunes arméniens qui travaillaient dans des hôtels particuliers dans la région de Van en Turquie.

Prénom turc
Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc